

Patronyme 
Wisner est un patronyme pouvant désigner :
 Alain Wisner (1923-2004), médecin français.
 Frank Wisner (1909-1965), personnalité américaine, ex-directeur des opérations de l'Office of Strategic Services (OSS).
 Frank G. Wisner (1938-), fils du précédent, diplomate et homme politique américain.

Toponyme

 Wisner, ville américaine située en Louisiane ;
 Wisner, une ville américaine située dans le comté de Cuming dans l'état du Nebraska.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme